Бајерс има више значења:
 Бајерс (Колорадо)
 Бајерс (Тексас)
 Бајерс (Канзас)